Закон о защите государства () — законодательный акт, принятый 4 января 1924 года и вступил в силу с Указом №2 23 января 1924 года. 

В законе было записано: «Запрещаются любые организации, группы и их подразделения, проповедающие или побуждающие к насильственному изменению установленного Конституцией государственного и общественного строя, или к насильственному приобретению власти и которые для осуществления этих целей совершают преступления, вооружённые акции, насилия или террористические действия.»

История 

С помощью ЗЗД правительство Александра Цанкова стремилось узаконить расправу с политическими противниками, организовавшими Июньское и Сентябрьское восстания.

По закону запрещалась деятельность всех видов организаций, групп и т.п., использующих нелегальные структуры и вооружённые методы для достижения своих целей.

В апреле 1924 года, на основании закона, Верховный кассационный суд запретил деятельность Болгарской коммунистической партии, БКСМ, Партии труда, Общего рабочего синдикального союза и др.

16 марта 1925 года ЗЗД был изменён в сторону ужесточения, в том числе с целью увеличения кары (вплоть до смертной казни) не только для членов запрещённых организаций, но и для тех людей, что оказывают им содействие. На основании изменённого закона 18 марта 6 депутатов-коммунистов были лишены своих мандатов.

Во время Второй мировой войны (до 9 сентября 1944 года) закон был крайне ужесточён с целью разгрома Движения Сопротивления в Болгарии. Санкции применялись за проявление малейшего неповиновения. Первым массовым репрессиям по этому закону подверглись активисты Соболевской акции.

Правительство Отечественного фронта официально отменило ЗЗД 16 октября 1944 года.

См. также 

 Процесс над ЦК БРП

Примечания

Ссылки 
 Текст Закона о защите государства (Сохранена старая орфография)

Появились в 1924 году в Болгарии
Право Болгарии
1924 год в праве